През 1946 г. се провежда първото издание на турнира за Купа на Съветската армия (КСА), като това е общо 6-ия сезон за националната купа на България по футбол.

Турнирът е спечелен от Левски (София), който на финала побеждава с 4:1 Черноломец (Попово). Това е 2-ра национална купа за Левски след спечелената Царска купа през 1942 г.

Първи кръг (1/16 финали)

Втори кръг (1/8 финали)

1/4 финали

1/2 финали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Ласков (8), 2:0 Ласков (31), 3:0 Ласков (40), 3:1 Ст. Петров (67), 4:1 Никушев – дуз (80),

 Съдия: Димитър Топалов (Варна)

Източници 
 bulgarian-football.com

4
4